
Termin -{GPR}- ima više značenja.

 G protein spregnuti receptori
 Genius Populi Romani